Мяско́вский — фамилия.

Известные носители:
 Мясковский, Август (1838—1899) — экономист и статистик.
 Мясковский, Каспер (1549—1622) — польский поэт.
 Мясковский, Николай Яковлевич (1881—1950) — российский советский композитор, педагог и музыкальный критик, общественный деятель.
 Мясковский, Сергей Яковлевич (род. 1967) — советский и казахстанский футболист.
 Мясковский, Яков Константинович — русский инженер-генерал

См. также 
 Лясковский